Hyalosphaera är ett släkte av svampar. Hyalosphaera ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalosphaera